Военно-гражданская администрация может означать: Военно-гражданские администрации — временные органы государственной власти на Украине во время российского вторжения.
 Военно-гражданские администрации — органы на оккупированной российскими войсками территории Украины, см. Военно-гражданская администрация Херсонской области, Военно-гражданская администрация Запорожской области и Военно-гражданская администрация Харьковской области.